Ви́ктор Андре́ев: Андреев, Виктор Александрович (род. 1948) — эстонский политик.
 Андреев, Виктор Андреевич (1936—2000) — советский тяжелоатлет, чемпион СССР.
 Андреев, Виктор Михайлович (1923—1962) — лётчик-испытатель, Герой Советского Союза.
 
 Андреев, Виктор Семёнович (1905—1988) — советский архитектор.
 Андреев, Виктор Семёнович (1927—1986) — русский советский поэт и прозаик, переводчик с латышского языка.